Velika nagrada Japonske 1996 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1996. Odvijala se je 13. oktobra 1996.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 1:38,909
|
|-
! 2
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 1:39,370
| +0,461
|-
! 3
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:40,071
| +1,162
|-
! 4
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 1:40,364
| +1,455
|-
! 5
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:40,458
| +1,549
|-
! 6
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:41,005
| +2,096
|-
! 7
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 1:41,277
| +2,368
|-
! 8
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:41,384
| +2,475
|-
! 9
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 1:41,562
| +2,653
|-
! 10
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 1:41,600
| +2,691
|-
! 11
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 1:41,919
| +3,010
|-
! 12
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:42,206
| +3,297
|-
! 13
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 1:42,658
| +3,749
|-
! 14
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 1:42,711
| +3,802
|-
! 15
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 1:42,840
| +3,931
|-
! 16
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 1:43,196
| +4,287
|-
! 17
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 1:43,383
| +4,474
|-
! 18
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 1:44,874
| +5,965
|-
! 19
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 1:45,412
| +6,503
|-
! DNQ
| 21
|  Giovanni Lavaggi
| Minardi-Ford
| 1:46,795
| +7,886
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Damon Hill
| Williams-Renault
| 52
| 1:32:33,791
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 52
| + 1,883 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 7
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 52
| + 3,212 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 4
|  Gerhard Berger
| Benetton-Renault
| 52
| + 26,526 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 12
|  Martin Brundle
| Jordan-Peugeot
| 52
| + 1:07,120
| 10
| 2
|-
! 6
| 15
|  Heinz-Harald Frentzen
| Sauber-Ford
| 52
| + 1:21,186
| 7
| 1
|-
! 7
| 9
|  Olivier Panis
| Ligier-Mugen-Honda
| 52
| + 1:24,510
| 12
|  
|-
! 8
| 8
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 52
| + 1:25,233
| 8
|  
|-
! 9
| 11
|  Rubens Barrichello
| Jordan-Peugeot
| 52
| + 101,065
| 11
|  
|-
! 10
| 14
|  Johnny Herbert
| Sauber-Ford
| 52
| + 101,799
| 13
|  
|-
! 11
| 17
|  Jos Verstappen
| Footwork-Hart
| 51
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 12
| 20
|  Pedro Lamy
| Minardi-Ford
| 50
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 16
|  Ricardo Rosset
| Footwork-Hart
| 50
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! Ods
| 2
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 39
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 18
|  Ukjo Katajama
| Tyrrell-Yamaha
| 37
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Renault
| 36
| Kolo
| 1
|  
|-
! Ods
| 19
|  Mika Salo
| Tyrrell-Yamaha
| 20
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Diniz
| Ligier-Mugen-Honda
| 13
| Zavrten
| 16
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jean Alesi
| Benetton-Renault
| 0
| Zavrten
| 9
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Giovanni Lavaggi
| Minardi-Ford
|  
| 
| 20
|  
|}

Formula 1 sezona 1996
1996